Lešnica (Loznica), een plaats in Servië in de gemeente Loznica
 Lešnica (Novo mesto), een plaats in Slovenië in de gemeente Novo mesto
 Lešnica (Ormož), een plaats in Slovenië in de gemeente Ormož
 FK Lešnica, een voetbalclub in de Servische plaats Lešnica